Izaak Komnen (ok. 1050 -1102/1104) – bizantyński arystokrata, sebastokrator, brat cesarza Aleksego I Komnena
 Izaak Komnen (- ok. 1191/1193) – bizantyński arystokrata, w okresie panowania Izaaka II Angelosa pretendent do tronu cesarskiego
 Izaak Komnen (ok. 1113-po 1154) – bizantyński arystokrata, trzeci syn cesarza Jana II Komnena oraz księżniczki węgierskiej Ireny
 Izaak I Komnen – cesarz bizantyjski
 Izaak Komnen (1093–po 1152) – sebastokrator
 Izaak Komnen (1155–1195 lub 1196) – władca Cypru